Miejscowości w USA:
 Kimball – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Kimball – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Kimball
 Kimball – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Kimball – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Marion
 Kimball – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
 Kimball – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Kimball (ang. Kimball Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Kimball (ang. Kimball Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Kimball (ang. Kimball Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Kimball (ang. Kimball Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kimball (ang. Kimball County) – w stanie Nebraska